San Ysidro peut désigner :

San Ysidro, localité – community – dépendant de la cité de San Diego, située dans le comté de San Diego, dans l'État de Californie ;
San Ysidro, village du comté de Sandoval, dans l'État du Nouveau-Mexique.
, village du Comté de Doña Ana, dans l'État du Nouveau-Mexique.

Voir aussi
Page homonymie toponymiques :
Page d'homonymie 
Page d'homonymie 
Page d'homonymie 
Page d'homonymie